Falkenhöhe bezeichnet:
 Falkenhöhe (Berlin-Altglienicke), Siedlung im Ortsteil Altglienicke, Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin
 Falkenhöhe (Berlin-Lichtenberg), Siedlung im Ortsteil Wartenberg, Bezirk Lichtenberg von Berlin
 Falkenhöhe, bis 1938 Lipnik, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipnik (Ruciane-Nida) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Falkenhöhe, bis 1936 Demedszen, 1936 bis 1938 Demedschen, Dorf im Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, nach 1945 untergegangenes Dorf im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland